Het land Cuba bestaat uit vijftien provincies (provincias) en een speciale gemeente (municipio especial), Isla de la Juventud. Deze provincie-indeling geldt sinds 1 januari 2011. Cuba is verder onderverdeeld in gemeenten. Cuba heeft een oppervlakte van 109.884,01 km² en 11.239.004 inwoners (2015).

Geschiedenis 

Een overzicht van de wijzigingen in de provincies van Cuba:

 1827: De Spaanse koloniale overheid verdeeld Cuba in drie administratieve departementen: Central, Occidental en Oriental.
 1878: Cuba wordt verdeeld in zes provincies (van het westen naar het oosten): Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe en Santiago de Cuba.
 1898: Cuba wordt onafhankelijk van Spanje.
 1899: De naam van Puerto Príncipe wordt gewijzigd in Camagüey.
 1905: De naam van Santiago de Cuba wordt gewijzigd in Oriente.
 1940: Las Villas wordt de nieuwe naam van Santa Clara.
 1976: De bestuurlijke indeling van Cuba wordt gewijzigd van zes provincies naar veertien provincies en één speciale gemeente.
 1978: De naam van Isla de Pinos wordt gewijzigd in Isla de la Juventud.
 2011: Door provinciale herindeling in het westen van Cuba ontstaan twee nieuwe provincies: Artemisa en Mayabeque.

Zie ook 
 ISO 3166-2:CU

Noten